Sloní muž může mít vícero významů:

Lidé
 Joseph Carey Merrick (1862–1890) – Angličan, který byl kvůli svému tělesnému postižení a vzhledu znám jako Sloní muž

Kultura
 Sloní muž (divadelní hra) – broadwayská divadelní hra dramatika Bernarda Pomerance z roku 1979 o Merrickovi
 Sloní muž (film) – americký film režiséra Davida Lynche z roku 1980 o Merrickovi